Вторая лига Чехии по футболу 2001/2002 — Девятый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Ческе-Будеёвице» и «Злин».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте jfk-fotbal 
 Сезон 2001/02 на сайте livesport.cz 

2001/2002
Спорт в Чехии в 2001 году
Спорт в Чехии в 2002 году